Dukat (Albanië), een plaats in de stad Orikum, district Vlorë, prefectuur Vlorë, Albanië
 Dukat (Bosilegrad), een plaats in de Servische gemeente Bosilegrad
 Dukat (Gadžin Han), een plaats in de Servische gemeente Gadžin Han